Pargrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pargrunden, Iniö, Åboland, 
 Pargrunden, Hangö, Nyland, 
 Pargrunden, Ingå, Nyland, 
 Pargrunden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Pargrundet

Robotskapade Finlandförgreningar